Palazzo Madama può riferirsi ai seguenti edifici istituzionali:

 Palazzo Madama, edificio di Roma, sede del Senato italiano
 Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja o Palazzo Madama, edificio di Torino, sede del Senato piemontesardo e del primo Senato del Regno d'Italia
 Palazzo Margherita o Palazzo Madama, edificio sede del comune dell'Aquila